Mexiquito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mexiquito, Chiapas, Las Margaritas, 
 Mexiquito, Tabasco, Tacotalpa, 
 Mexiquito, Zacatecas, Huanusco, 
 Mexiquito, Aguascalientes, Cosío, 

Robotskapade Mexikoförgreningar